Arnett bezeichnet

Personen:
 Peter Arnett (* 1934), US-amerikanischer Kriegsberichterstatter
 W. David Arnett (* 1940), US-amerikanischer theoretischer Astrophysiker
 Will Arnett (* 1970), kanadischer Schauspieler
 Arnett Nelson (1892–1959), US-amerikanischer Blues- und Jazzmusiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arnett (Arkansas), im Washington County
 Arnett (Kentucky), im Owsley County
 Arnett (Missouri), im McDonald County
 Arnett (New York), im Monroe County
 Arnett (Ellis County, Oklahoma)
 Arnett (Harmon County, Oklahoma)
 Arnett (Coryell County, Texas)
 Arnett (Hockley County, Texas)
 Arnett (Braxton County, West Virginia)
 Arnett (Raleigh County, West Virginia)

Sonstiges:
 Arnett Landing Airport, Airport im Parker County, Texas
 Arnett Run, Fließgewässer im Marion County, West Virginia
 Arnett Mine, Mine im Franklin County, Tennessee
 Arnett Park, Park im Monterey County, Kalifornien

Siehe auch:
 Arnett Branch
 Arnett Creek
 Arnette (Begriffsklärung)
 Arnet
 Arneth